Revolveraš (1956.) (The Gunslinger), film
Revolveraš (televizijska serija), iz 1961.
Revolveraš (The Gunslinger), film